Tes kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Tes-Khem, vattendrag, 
 Tes (distrikt i Mongoliet, Uvs), 
 Tes, Dzavchan, distrikt, 

Robotskapade Mongolietförgreningar